Deep River kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Deep River (Western Australia), vattendrag,

Belize 

 Deep River, Belize, vattendrag,

Kanada 

 Deep River, Ontario, ort,

USA 

 Deep River, Connecticut, kommun i Middlesex County, 
 Deep River, Iowa, ort i Poweshiek County, 
 Deep River, Washington, ort i Wahkiakum County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar